Holdren ist der Familienname folgender Personen:

 Dax Holdren (* 1972), ehemaliger US-amerikanischer Beachvolleyballspieler
 John P. Holdren (* 1944), US-amerikanischer Physiker, war bei US-Präsident Barack Obama Berater für Wissenschaft und Technologie